Газенви́нкель (Hazewinkel) — дворянский род.

Определением Правительствующего Сената от 10 марта 1853 года утверждены постановления Псковского дворянского депутатского собрания от 11 октября 1829 и 22 сентября 1852 годов, о внесении в родословную книгу доктора медицины Вильгельма Егоровича Газенвинкель по Всемилостивейше пожалованному ему 8 ноября 1827 г. ордену св. Анны 3 степени, с сыновьями его: Борисом, Егором-Фридрихом, Николаем-Вольдемаром и Константином-Александром-Вильгельмом.
 Константин Борисович Газенвинкель (1850—1896) — юрист-этнограф и историк Сибири, член Киевской судебной палаты

Описание герба 
Вверху чёрного щита два золотых пояса. Внизу серебряный бегущий вправо заяц с червлёными глазами и языком.

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: три павлиньих пера. Намёт: справа — чёрный с золотом, слева — чёрный с серебром. Герб Газенвинкеля внесён в Часть 13 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 79.

Литература 
 Часть 13 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 79

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображён заяц